Сыропятово — название нескольких населённых пунктов:
 Сыропятово — деревня в Демянском районе Новгородской области.
 Сыропятово — деревня в Сандовском районе Тверской области.